Auf der Mutte heißen folgende Erhebungen:
Auf der Mutte (Hornbachkette) (2187 m), in der Hornbachkette der Allgäuer Alpen
Auf der Mutte (2110 m), in den Allgäuer Alpen